«Э́та кошма́рная Пэт» () — американская комедия 1994 года режиссёра Адама Бернштейна. В написании сценария картины участвовал Квентин Тарантино. Фильм базируется на персонаже, которого Джулия Суини играла в телешоу Saturday Night Live. Комедия провалилась в прокате и была разгромлена критиками — 0 процентов на Rotten Tomatoes и 5 номинаций на «Золотую малину».

Пэт Райли, неприятный назойливый человек неопределённого пола, встречается с Крис, внимательным и заботливым человеком также неопределённого пола, и влюбляется в него.

В ролях

Награды

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1994 года
Фильмы Touchstone Pictures
Фильмы, снятые по мотивам скетчей Saturday Night Live
Фильмы на английском языке